La temporada 1983 fue la 11º edición del Campeonato Mundial de Rally. Comenzó el 26 de enero en el Rally de Montecarlo y finalizó el 28 noviembre en el Rally de Gran Bretaña.

Calendario 
 Los rallyes de Suecia y Costa de Marfil no estaban incluidos en el campeonato de constructores.

Equipos

Resultados

Campeonato de Pilotos 

 Referencias

Campeonato de Constructores 

 Referencias

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial
 Página con información.

 
1983